Gembloux est une ville francophone de Belgique située en région wallonne dans la province de Namur.

Patronyme 
 Guibert de Gembloux (892-962) est le fondateur de l'abbaye Saint Pierre, de Gembloux. Canonisé en 1211, il est fêté le .
 Sigebert de Gembloux (1030-1112) est un moine bénédictin, écrivain et chroniqueur médiéval.
 Guibert-Martin de Gembloux, (1124-1213) est un moine bénédictin, hagiographe médiéval et homme de lettres

Autre 
 (4782) Gembloux est un astéroïde.
 Abbaye de Gembloux.
 Bataille de Gembloux (1578), livrée entre la Monarchie espagnole et les Dix-Sept Provinces lors de la guerre de Quatre-Vingts Ans ;
 Bataille de Gembloux (1940), livrée entre l'Armée française et la Wehrmacht lors de la campagne de France.
 Gembloux Agro-Bio Tech, faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux.